Le championnat du monde de volley-ball masculin 1994 s'est déroulé à Athènes, au Stade de la Paix et de l'Amitié du Pirée, et Thessalonique, au Palais des sports Alexandreio Melathron, en Grèce, du 29 septembre au .

Compétition

Tour préliminaire

Composition des groupes

Poule A 

|valign="top" |

|}
|}

Poule B 

|valign="top" |

|}
|}

Poule C 

|valign="top" |

|}
|}

Poule D 

|valign="top" |

|}
|}

Phase finale

Classement 5-8 (Le Pirée)

Classement 1-4 (Le Pirée)

Matchs entre premiers de chaque groupe 

|}

Tableau final

Classement final

Récompenses individuelles 
 MVP : Lorenzo Bernardi 
 Meilleur attaquant : Ron Zwerver 
 Meilleur contreur : Jan Posthuma 
 Meilleur serveur : Marcelo Negrão 
 Meilleur réceptionneur : Scott Fortune 
 Meilleur passeur : Paolo Tofoli 
 Meilleur défenseur : Robert Ctvrtlik

Composition des équipes 

Andrea Gardini
Paolo Tofoli
Andrea Giani
Andrea Zorzi
Samuele Papi
Luca Cantagalli
Ferdinando De Giorgi
Damiano Pippi
Giacomo Giretto
Lorenzo Bernardi
Pasquale Gravina
Marco Bracci
coach : Julio Velasco

Notes et références 

1994
Volley-ball masculin
Volley-ball masculin 1994
Volley-ball masculin Monde 1994
Monde masculin 1994
Championnat Monde Volley-ball masculin
Monde masculin
Championnat Monde Volley-ball masculin
Championnat Monde Volley-ball masculin
Volley-ball en Grèce